Никола́й Овся́нников:
 Овсянников, Николай Гаврилович (1909—1975) — советский государственный деятель.
 Овсянников, Николай Иванович (1903—1996) — артиллерист, Герой Советского Союза.